Natural Family Planning  – pianificazione familiare basata su metodi contraccettivi naturali
 Net Financial Position
 Non Farm Payroll